

Geografia 
 Canada
 Vermilion – città dell'Alberta
 Vermilion – fiume dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Vermilion – fiume dell'Illinois
 Vermilion – villaggio della Contea di Edgar, Illinois
 Vermilion – città della Contea di Erie e della Contea di Lorain, Ohio

Musica 
 Vermilion – album di Marie Frank del 2001
 Vermilion – singolo degli Slipknot del 2004, dall'album Vol. 3: (The Subliminal Verses)

Pagine correlate 
 Vermillion
 Vermiglione

Altri progetti